E néven ismert városok, települések
Lipcse (Leipzig): Németországi város, Szászország szövetségi tartományban
Lipcse (Липча): Ukrajnai város, Kárpátalja Huszti járásában
Hasonló nevű települések
Lipcsemező (Липецька Поляна)
Németlipcse (szlovákul Partizánska Ľupča korábban Nemecká Ľupča, németül Deutschliptsch): Szlovákia, Zsolnai kerület, Liptószentmiklósi járás
Zólyomlipcse (szlovákul Slovenská Ľupča, németül Slowakisch Liptsch): Szlovákia, Besztercebányai kerület, Besztercebányai járás